Bøje har flere betydninger:

 Bøje (sømærke) – en betegnelse for et sømærke
 Boye – et drengenavn